Сборная США по футболу до 20 лет () — представляет США на молодёжных соревнованиях по футболу в категории до 20 лет. Контролируется Федерацией футбола США. Регулярно участвует в Чемпионате КОНКАКАФ до 20 лет и Чемпионате мира по футболу до 20 лет.

История 
В 1981 году дебютировали на Молодёжном чемпионате мира, на котором с 1997 года являются постоянными участниками. Наибольший успех достигли на Чемпионате мира по футболу среди молодёжных команд 1989 года в Саудовской Аравии, заняв четвёртое место, когда обыграли Ирак в четвертьфинале прежде, чем проиграть Нигерии в овертайме в полуфинале, и Бразилии в матче за третье место.

В 2017 и 2018 годах завоевали Чемпионат КОНКАКАФ.

Титулы 
 Молодёжный чемпионат мира
 14 участий
 Лучшее: второе место (2009, 2013)
 Молодёжный чемпионат КОНКАКАФ
 20 участий
 Лучшее: чемпион (2017)

Примечания

Ссылки 
 Official website on USSoccer.com

Футбол в США
20
США